Qui ? est un album de Charles Aznavour ;
 Qui ? (Who?) est un roman d'Algis Budrys publié en 1958 ;
 Qui ? est un film français réalisé par Léonce Perret en 1916 ;
 Qui ? est un film américain en noir et blanc réalisé par Elliott Nugent, sorti en 1935 ;
 Qui ? est un film franco-italien réalisé par Léonard Keigel en 1970 ;
 Qui ? est une série télévisée espagnole créée par Pere Planella en 1990.
 Qui ? ou Mais qui ? est un slogan antisémite.